Abeles ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Ignaz Abeles (1874–1942), österreichischer Arzt und Sportfunktionär
 Lucy Abeles (1874–1938), deutsche Schriftstellerin
 Meyer Abeles (um 1806–1887), österreichischer Rabbiner und Dajan
 Norman Abeles (* 1928), österreichischer Neuropsychologe
 Otto Abeles (1879–1945), österreichischer Journalist und Zionist
 Paul Abeles (1897–1977), österreichischer Bauingenieur
 Peter Abeles (1924–1999), australischer Unternehmer
 Richard Abeles (1869–1942), österreichischer Sammler
 Robert H. Abeles (1926–2000), US-amerikanischer Chemiker
 Ruth Abeles (* 1942), israelische Turnerin
 Siegfried Abeles (1884–1937), österreichischer Pädagoge und Schriftsteller

Siehe auch 
 Abels
 Abele

Weblinks 
 

Familienname
Deutscher Personenname
Patronym